Kuosasj-Jaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kuosasj-Jaure (Gällivare socken, Lappland, 748513-166406), sjö i Gällivare kommun,  (53,1 ha)
Kuosasj-Jaure (Gällivare socken, Lappland, 750845-166357), sjö i Gällivare kommun,  (12,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn